Луговская — русская фамилия, женская форма фамилии Луговский. Известные носители:
 Луговская, Ирина Робертовна (род. 1960) — российский учёный, педагог, последний ректор Поморского государственного университета им М. В. Ломоносова.
 Луговская, Нина Сергеевна (1918—1993) — советский живописец и театральный художник.
 Луговская, Ольга Владимировна (род. 1960) — российская актриса.